Prefontaine Classic 2012 – mityng lekkoatletyczny, który odbywał się 1 i 2 czerwca na stadionie Hayward Field w Eugene na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zawody wchodziły w skład cyklu mityngów Diamentowej Ligi.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Bieg na 10 000 metrów mężczyzn był finałem kenijskich kwalifikacji na tym dystansie na igrzyska olimpijskie w Londynie.

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 

2012 w lekkoatletyce
Prefontaine Classic
2012 w Stanach Zjednoczonych